Bakota – popolo africano
 Bakota – villaggio dell'Oblast' di Černihiv (Ucraina)